Línea 27 puede referirse a:
 Línea 27 de colectivos de Asunción.
 Línea 27 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 27 de colectivos de San Juan.
 Línea 27 de autobuses de Madrid.
 Línea 27 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.
 Línea 27 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.